Андрей Петрович Шувалов:
 Шувалов, Андрей Петрович (1742—1789) — граф, сенатор, действительный тайный советник, писатель и переводчик.
 Шувалов, Андрей Петрович (1802—1873) — граф, обер-камергер.
 Шувалов, Андрей Петрович (1865—1928) — русский генерал-майор, герой Русско-японской войны.